Хиетала () — финская фамилия. Известные носители:

 Хиетала, Марко (род. 1966) — финский музыкант.
 Хиетала, Сакари (род. 1962) — финский музыкант.
 Хиетала, Тимо (род. 1960) — финский композитор.